Боб Лейтер (,  22 березня 1941, Вінніпег) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1959 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 18 років, захищав кольори команд «Бостон Брюїнс», «Піттсбург Пінгвінс» та «Атланта Флеймс».

Загалом провів 455 матчів у НХЛ, включаючи 8 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Атланта Флеймс»
Хокеїсти АХЛ
Хокеїсти ВХА
Уродженці Вінніпега